Кири́лл Ви́кторович Па́нченко () — российский футболист, атакующий полузащитник и нападающий клуба «Арсенал». Сын Виктора Панченко.

Чемпион России (2015/16), обладатель Суперкубка России (2014), двукратный победитель ФНЛ (2011/12, 2016/17). Сыграл один матч за сборную России.

Клубная карьера 

Воспитанник московских ДЮСШ ЦСКА (первый тренер — А. Л. Клабуков) и «Локомотив» (первый тренер — А. С. Могузов).

Первым профессиональным клубом футболиста стало ставропольское «Динамо», за которое в 2008 году он провёл во втором дивизионе 32 матча и забил 2 гола.

Первый круг в 2009 году отыграл за «Нижний Новгород» в первом дивизионе, после чего перешёл в клуб второго дивизиона «Ставрополье-2009», в котором играл до конца сезона.

В межсезонье 2009/10 в составе «Пюника» из Армении сыграл 2 матча и забил один гол на Кубке чемпионов Содружества.

«Мордовия» 
11 февраля 2010 года перешёл в саранскую «Мордовию», подписав контракт на 2 года. В 2010 году принял участие в 36 играх первого дивизиона и забил 11 голов. В сезоне 2011/12 сыграл в 50 матчах в первенстве ФНЛ, в которых отметился 15 мячами и помог команде впервые в истории выйти в Премьер-лигу.

20 июля 2012 года состоялся дебют Панченко в Премьер-лиге, когда он вышел в стартовом составе «Мордовии» на матч против московского «Локомотива» (2:3). На 16-й минуте матча открыл счёт мощным ударом с разворота из-за пределов штрафной площади, став таким образом автором первого гола «Мордовии» в Премьер-лиге. Всего до зимнего перерыва в чемпионате забил 4 гола: также в ворота «Волги», «Рубина» и «Амкара».

В январе 2013 года был приглашён на сбор в состав ЦСКА. В составе «армейцев» сыграл в четырёх товарищеских матчах, однако команде не подошёл и вернулся в «Мордовию». До конца сезона забил ещё один гол (в ворота «Динамо»). Таким образом в сезоне забил 5 голов в 28 матчах.

«Томь» 
25 июня 2013 года на правах свободного агента перешёл в «Томь», подписав контракт на 2 года. Дебютировал в выездном матче против «Амкара» 16 июля. Дебютный гол забил во втором матче чемпионата в домашней игре против «Кубани» со штрафного. По итогам сезона 2013/14 «Томь» покинула премьер-лигу, в услугах Панченко заинтересовался ЦСКА, однако томская команда отказалась продавать игрока. В конце июня 2014 года покинул «Томь» на правах свободного агента.

ЦСКА 
11 июля 2014 года подписал пятилетний контракт с ЦСКА, где взял 11 номер. Дебют состоялся 27 июля в матче за Суперкубок России против «Ростова». Панченко был заменен на 66 минуте на Витиньо. Свой первый гол за ЦСКА забил 2 августа 2014 года в матче против московского «Торпедо» (4:1). После того как в августе 2014 года клуб покинул Стивен Цубер, Панченко взял его игровой номер — 8. 17 сентября 2014 года дебютировал в Лиге чемпионов в матче против «Ромы» (1:5)

23 сентября 2015 года в кубковом матче против иркутского «Байкала» в дополнительное время на 110 минуте забил победный гол, что позволило ЦСКА выйти в 1/8 финала.

Закрепиться в стартовом составе клуба за два сезона Панченко не удалось, однако он часто выходил на замены и забил несколько мячей, стал чемпионом России.

«Динамо» (Москва) 

В июне 2016 года на правах аренды перешёл в московское «Динамо», выступающее в ФНЛ, до конца сезона 2016/17. В первом же матче 11 июля против «Тюмени» оформил дубль. В «Динамо» стал ключевым форвардом и сыграл одну из решающих ролей в завоевании чемпионства в ФНЛ и возвращения клуба в РФПЛ. К зимнему перерыву в его активе было 15 голов. 23 февраля 2017 года было объявлено, что «Динамо» выкупило контракт Панченко у ЦСКА. Футболист подписал контракт до 2020 года и окладом в 70 млн рублей в год (около €1,1 млн в год). Кирилл Панченко стал лучшим бомбардиром турнира, забив 24 гола в 34 матчах, а также был признан лучшим нападающим сезона.
18 июля 2017 года в первом туре забил (в ворота «Спартака») первый гол за «Динамо» в РФПЛ.

Карьера в сборной 
1 августа 2012 года был вызван во вторую сборную России, в которой дебютировал 15 августа в матче против молодёжной сборной Бельгии. В этом матче отметился забитым голом. 9 сентября принял участие в ещё одном матче второй сборной России против второй сборной Турции и вновь забил гол. 

1 октября 2016 года был вызван в первую сборную на товарищеский матч со сборной Коста-Рики, но на поле так и не появился. Дебютировал в сборной 10 ноября в гостевом матче против Катара, выйдя на замену на 81-й минуте. Панченко стал вторым футболистом в российской истории после Рамиза Мамедова, который сыграл в сборной, будучи игроком второго по силе дивизиона.

Достижения 
Командные

 «Мордовия»
 Победитель Первенства ФНЛ: 2011/12.
 ЦСКА
 Чемпион России: 2015/16.
 Серебряный призёр чемпионата России: 2014/15.
 Обладатель Суперкубка России: 2014.

 «Динамо» (Москва)
 Победитель Первенства ФНЛ: 2016/17.

Личные
 Лучший бомбардир Первенства ФНЛ: 2016/17.
 Лучший нападающий Первенства ФНЛ: 2016/17.
 Лучший игрок сезона-2016/2017 по версии болельщиков.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Игроки ФК «Ставрополье-2009»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Арсенал» Тула